

História 
 Ali (século VII) — Ali ibn Abi Talib; quarto califa, primo e genro de Maomé 
 Ali ibne Iúçufe — emir almorávida entre 1106 e 1143
 Ali Paxá de Tepelene — militar albanês

Outros 
 Alì (Itália) — comuna italiana da Sicília
 Ali (filme) — filme biográfico de 2001 sobre Muhammed Ali
 Ali G — personagem satírica criada pelo comediante Sacha Baron Cohen
 Ali Project — grupo musical japonês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história